Raised by Wolves – singolo del gruppo statunitense Falling in Reverse
 Raised by Wolves – film del 2014 diretto da Mitchell Altieri
 Raised by Wolves - film per la televisione del 2017 diretto da Ben taylor
 Raised by Wolves - Una nuova umanità – serie televisiva statunitense di fantascienza del 2020